Риш (, , ):

Топонимы 
 Риш ( Riš, Rish) — село в Болгарии.
 Риш () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Риш () — коммуна в Швейцарии.

Персоналии 
 Риш, Джеймс Элрой (род. 1943) — американский политик.
 Риш, Джим (род. 1943) — сенатор США от Айдахо, 31-й губернатор Айдахо.
 Риш, Клод (; 1929—2017) — французский актёр.
 Риш, Мария (; род. 1984) — немецкая горнолыжница.
 Риш, Морис (род. 1943) — французский актёр.
 Риш, Неил — американский генетик.
  (, род. 1939) — американский математик.